Fontagne ist der Familienname folgender Personen:

 Lionel Fontagné (* 1958), französischer Hochschullehrer
 Verónica Lope Fontagne (* 1952), spanische Politikerin (Partido Popular), MdEP

Siehe auch:
 Fontaine
 Fontane